Bad Attitude – album grupy Deep Purple
 Bad Attitude – album Meat Loafa
 Bad Attitude – Live! – album Meat Loafa